FBP est un sigle qui peut signifier :
 Federal Bureau of Prisons, (en français, Bureau fédéral des prisons), l'agence gouvernementale des États-Unis ;
 fructose-1,6-bisphosphate ;
 fructose-1,6-bisphosphatase ;
 Fortschrittliche Bürgerpartei (en français, Parti progressiste des citoyens), un parti politique du Liechtenstein.

Code